Le tournoi des Pays-Bas est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2006 se dispute du 17 au .

Faits marquants 
Novak Djokovic remporte son  en simple face à Nicolás Massú.En double la paire espagnole Alberto Martín et Fernando Vicente remportent le tournoi, il s'agit de leur  et du dernier en carrière pour Vicente.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis des Pays-Bas
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 

  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Amersfoort
Tennis en juillet 2006
Sport aux Pays-Bas en 2006
Sport à Amersfoort